Por Paulo Rocha pode estar à procura de:
 Paulo Rocha (ator) (1977-), ator português
 Paulo Rocha (político) (1951-), sindicalista e político brasileiro
 Paulo Rocha (cineasta) (1935-2012), cineasta português

Ver também

Desambiguações de antropônimos